Борис Осипович Костелянец (6 декабря (19 декабря) 1912, Пинск — 22 ноября 1999, Санкт-Петербург) — советский литературный критик, литературовед.

Биография 
По окончании 33-й ленинградской школы в 1929 году по направлению биржи труда работал подручным слесаря, затем по комсомольской мобилизации был заведующим и учителем четырёхклассной школы в деревне Макушино (1930—1931).

В 1932 году поступил на вечернее отделение ЛИФЛИ, но «за ударную учёбу» переведён на дневное отделение. Начал печататься в 1937, будучи на пятом курсе. Заведующий отделом критики журнала «Резец», вскоре переименованного в «Ленинград» (1939—июнь 1941). Член Союза писателей с 1940 года.

Участник Великой Отечественной войны на Карельском фронте, где служил в армейских газетах, а в 1945 был политработником на 2-м Белорусском фронте. С 1961 года он преподавал в Ленинградском театральном институте. Он автор классических комментариев к сочинениям Ап. Григорьева, И. Бунина, Ю. Тынянова. Автор книг: «А. С. Макаренко» (1954), «Творческая индивидуальность писателя» (1960), «„Педагогическая поэма“ А. Макаренко» (1963), статей о совр. сов. писателях.

Жена — литературный критик Рахиль Исааковна Файнберг (1913—1986).

Могила находится на территории Комаровского некрополя.

Сочинения 
 «А. С. Макаренко» (1954);
 «Творческая индивидуальность писателя» (1960);
 «Педагогическая поэма» А. Макаренко (1963, 1977 — издание второе, допололненное).
 «Драма и действие» Лекции по теории драмы (1976, 1994)

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Выпускники филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Литературоведы СССР
Литературоведы России
Члены Союза писателей СССР
Преподаватели Российского государственного института сценических искусств
Фронтовые корреспонденты Великой Отечественной войны
Политработники Великой Отечественной войны
Члены КПСС
Похороненные на Комаровском кладбище